Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale A
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale B
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale C
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale D
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale E
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale F
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale G
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale H
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale I
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale J
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale da K a L
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale M
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale N
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale da O a p
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale R
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale S
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale T
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale U
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale W
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale Y
 Stazioni ferroviarie del Giappone – lettera iniziale Z